Pot peut faire référence à :
 pot, un récipient à ouverture large généralement sans anse ;
 pot, un format français de papier en impression ;
 pot, un mot d'argot anglais pour désigner le cannabis ;
 pot, une abréviation d'argot (principalement utilisé au Québec, Canada) utilisée pour désigner un potentiomètre ;
 pot, une petite fête ;
 pot d'échappement, un organe d'un véhicule, propulsé par un moteur à combustion interne, qui sert à évacuer les gaz de combustion vers l'extérieur.

Patronyme 
 Bert Pot (1967-), un directeur de la photographie néerlandais
 Régnier Pot (†1432), chevalier de la Toison d'or
 Philippe Pot (1428-1493), grand sénéchal de Bourgogne
 Guillaume I Pot de Rhodes (†1603), grand maître des cérémonies de France
 Famille Pot, famille originaire du Limousin (-)
 Nicole Pot, haute fonctionnaire française, directrice générale de l'INRAP de 2003 à 2009

Autres 
POTS peut faire référence à :
 Plain Old Telephone Service, le service de téléphone analogique classique ;
 Postural orthostatic tachycardia syndrome, le syndrome de tachycardie orthostatique posturale.

Voir aussi 
 Pol Pot, dictateur cambodgien.